Adventures in Babysitting est le titre de plusieurs œuvres :
 titre original du film Nuit de folie (1987), réalisé par Chris Columbus ; 
 Adventures in Babysitting (1989), pilote de série non diffusé, adapté du film ;
 titre original du téléfilm Babysitting Night (2016), réalisé par John Schultz, remake du film ;
 épisode 4-22 Babysitting de la série télévisée Notre belle famille ;
 épisode 7-17 C'est une fille de la série télévisée Cosby Show ;
 épisode 5-12 Les joies du baby-sitting de la série télévisée La Vie à tout prix ;
 épisode 2-8 Une baby-sitter d'enfer de la série télévisée Juniper Lee ;
 épisode 3-1 Langue de vipère de la série télévisée Sue Thomas, l'œil du FBI.